Verkeersdrempel, een snelheidsremmende maatregel
 Vluchtheuvel (rijbaanscheiding)